Фесто́с () — община (дим) в Греции на юге острова Крит на побережье залива Месара Ливийского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 410,81 квадратного километра. Плотность 59,56 человека на квадратный километр. Административный центр — Мире. Исторический центр — Тимбакион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Еорьос Армутакис ().

Создана с 2011 года по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Зарос, Мире и Тимбакион.

В центре общины находятся руины древнего Феста. На севере находятся горы Ида, на юге — Астерусия. По равнине Месара протекает река Еропотамос, которая является охраняемой зоной и важным местом обитания для перелетных птиц. На побережье в Матале находятся пляжи. В километре к северо-востоку от Зароса находится одноимённое озеро ().

Жители общины заняты преимущественно в сельском хозяйстве.

Административное деление 

Община (дим) Фестос делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион